Mohácsi János (1940–2006) sportorvos, szakíró
 Mohácsi János (1959) rendező, színész
 Mohácsi János (?) irodalomtörténész
 Mohácsi János (?) a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Puskás Tivadar-díjas tudományos munkatársa, a hálózati igazgatóság projektkordinációs és hálózatfejlesztési igazgatóhelyettese